

Cinema 
Manhunter - Frammenti di un omicidio – film del 1986 basato sul romanzo Red Dragon di Thomas Harris
The Manhunter –  serie televisiva del 1974-1975 ambientata negli anni trenta
Manhunter – film per la TV del 1974 –  episodio-pilota della serie The Manhunter

Fumetto 
Manhunter – nome di diversi personaggi dei fumetti DC Comics
Manhunters – razza di guerrieri robot dell'universo DC

Videogiochi 
Manhunter: New York e Manhunter 2: San Francisco – avventure grafiche realizzate dalla Sierra Entertainment rispettivamente nel 1988 e 1989